Кубок Испании по футболу среди женщин ( — Кубок королевы) — ежегодный кубковый турнир по футболу, проводящийся между испанскими футбольными клубами. Проводится с 1983 года, организатором турнира является Королевская испанская футбольная федерация.

Действующим обладателем кубка является «Барселона», обыгравшая 29 мая 2022 года в финале «Уэльву» со счётом 6:1.

История 

Первый розыгрыш кубка состоялся в 1983 году, за пять лет до создания чемпионата Испании.

Финалы

Победители

Примечания 

Испания
Женский футбол в Испании
Футбольные соревнования в Испании